Az 1972. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika női 100 méteres gátfutás versenyszámának selejtezőit és döntőjét szeptember 4. és szeptember 8. között rendezték az Olimpiai Stadionban. Első alkalommal rendezték meg a 100 méteres gátfutást, az előző olimpiákon alkalmazott 80 méteres gátfutást versenyszámát váltotta fel.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben női 100 méteres gátfutásban:

A versenyen új világ- és olimpiai rekord született:

Eredmények 
Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Előfutam 
A futamok első 4 helyezettje jutott az elődöntőbe.

Elődöntő 
A futamok első 4 helyezettje jutott a döntőbe.

Döntő 
A döntőt szeptember 8.-án rendezték.

Források 

Atlétika az 1972. évi nyári olimpiai játékokon